L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Mario Ančić remporte le tournoi en simple en battant Jan Hernych en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Martin Damm et Leander Paes s'imposent en finale face à Arnaud Clément et Chris Haggard. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2006)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2006
Sport aux Pays-Bas en 2006
Tennis en juin 2006